Стреле́ц — село Грызловского сельского поселения Долгоруковского района Липецкой области. Стоит на левом берегу реки Свишни при впадении в него небольшого ручья.

Стрелец основан в конце XVII века. Тогда сюда были посланы для охраны лесов стрельцы, которые здесь же и поселились; отсюда название.

Сегодня в селе есть Народный музей села Стрелец.

Население

Известные уроженцы 
 Заслуженный артист Украины и России, художественный руководитель Белгородского театра песни Владимир Ермолов

Примечания

Источники 
 
 

Населённые пункты Долгоруковского района